Comitatul Hopkins sau Hopkins County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hopkins County, Kentucky 
 Hopkins County, Texas